Австрійська футбольна бундесліга 2017—2018 () — 107- ий сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіонат стартував 22 липня 2017. Титул за три тури до закінчення чемпіонату здобув Ред Булл (вп'яте поспіль).

Регламент змагань 
В першості беруть участь 10 команд: 9 команд, що залишились в Бундеслізі, плюс команда, що здобула право змагатись у вищій лізі країни за підсумками змагань у Першій лізі.

За результатами чемпіонату команда, що посіла останнє місце бере участь у плей-оф, відповідно з найкращою командою Першої ліги. Переможець плей-оф отримує право брати участь в основному чемпіонаті вже з наступного сезону.

Команди учасники першості

Стадіони

Турнірна таблиця 

  
 
 
 
  
  
 
 
 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Статистика

Хет-трики

Найкращі бомбардири

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 травня/ 3 червня 2018

|}

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Бундесліга на soccerway 

2017—2018
Австрія
Австрія
2017 в австрійському спорті
2018 в австрійському спорті